Тайад

 Фамилия
 Тайад, Лоран (1854—1919) — французский поэт, сатирик, полемист, очеркист, переводчик и анархист.

Топоним
 Тайад — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Кавайон.